Са́ндстрем () — шведське прізвище. Відомі носії:
 Томас Сандстрем (1964) — шведська хокеїст.
 Фелікс Сандстрем (1997) — шведський хокеїст.

Шведські прізвища